Longueville (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Longueville (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Longueville (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Longueville (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Longueville (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Longueville (Sydney) – geograficzna nazwa dzielnicy (przedmieścia), położona na terenie samorządu lokalnego Lane Cove, wchodzącego w skład aglomeracji Sydney

Zobacz też:
 Longueville-sur-Scie – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 La Longueville – francuska gmina w departamencie Nord, w regionie Nord-Pas-de-Calais